Nasca ist

 Nasca (Peru), Stadt in Peru
 Distrikt Nasca, Distrikt in Peru
 Provinz Nasca, Provinz in Peru

 eine alternative Schreibweise von Nazca

Nasca ist der Familienname von
 Carlos Nasca (1873–1936), argentinischer Tangokomponist und Plattenproduzent
 Sergio Nasca (1937–1989), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor